James Christian può riferirsi a:

 James Christian, musicista statunitense
 James Christian, rugbista a 15 neozelandese